Alekseï Vladimirovitch Gloukhov - en russe :  (Aleksej Vladimirovič Gluhov) et en anglais :  - (né le  à Voskressensk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec le Khimik Voskressensk dans la Vyschaïa Liga, le deuxième niveau russe. Il découvre la Superliga en 2003. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2002 dans la Ligue nationale de hockey par les Lightning de Tampa Bay en neuvième ronde, en . Au cours de la saison 2004-2005, il part en Amérique du Nord et évolue dans l'ECHL et la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il honore sa première sélection le  face à la Finlande au cours d'un match des LG Hockey Games.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga || 38|| 4|| 4|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Khimik Voskressensk || Superliga|| 29|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Kristall Elektrostal|| Vyschaïa Liga || 16|| 2|| 2|| 4|| 20|| || || || ||
|-
| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Salmon Kings de Victoria || ECHL|| 32|| 5|| 12|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Falcons de Springfield|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 46|| 2|| 14|| 16|| 72|| 9|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 52|| 2|| 14|| 16|| 97|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 57|| 7|| 13|| 20|| 84|| 8|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 43|| 10|| 10|| 20|| 28|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 51|| 5|| 12|| 17|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 54|| 5|| 12|| 17|| 34|| 24|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 50|| 6|| 14|| 20|| 24|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 48|| 5|| 6|| 11|| 22|| 14|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 40|| 3|| 6|| 9|| 35|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 58|| 4|| 12|| 16|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL ||38 ||2 ||4 ||6 ||24 ||9 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL ||15 ||2 ||1 ||3 ||6 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Sibir Novossibirsk || KHL ||31 ||4 ||4 ||8 ||43 ||-|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en avril 1984
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Sibir Novossibirsk